Kazimierz Sobolewski (1865-1935) – duchowny
 Kazimierz Sobolewski – prawnik
 Kazimierz Sobolewski (1862-) – oficer kawalerii
 Kazimierz Sobolewski (1896–1985) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari, kwatermistrz 27 pal, w czasie kampanii wrześniowej dowódca 52 dal
 Kazimierz Sobolewski (1900-) – oficer piechoty
 Kazimierz Sobolewski (1944-) – dziennikarz